Элоиза:

 Элоиза — возлюбленная Абеляра.
 «Элоиза» — испанский фильм 2009 года
 «Элоиза» — серия детских книг о девочке по имени Элоиза, написанных в 1950-х годах американской писательницей Кей Томпсон (1909—1998).